Goulet kan syfta på följande:

 Robert Goulet – amerikansk-kanadensisk underhållare (1933–2007)
 Michel Goulet – kanadensisk ishockeyspelare (1960–)

 Goulet, Orne – kommun, Normandie, Frankrike